Маркетинг в нерухомості — діяльність, спрямована на вивчення потреб потенційних і реальних покупців об'єктів нерухомості, формування товару, затребуваного ринком, і подальше просування цього товару або об'єкта нерухомості.

При професійному підході маркетинг застосовують з самого початку створення об'єктів нерухомості і продовжують протягом усього життєвого циклу об'єкта.

Маркетингова стратегія 
Маркетингова стратегія — це план, що включає в себе визначення цільової аудиторії, позиціювання проєкту на ринку, способи поширення інформації на цільовому ринку, шляхи контролю ринку і підтримки інтересу що до об'єкта.

Маркетингове завдання 
Маркетинг в нерухомості нічим не відрізняється від алгоритму будь-якої іншої маркетингової компанії. Перше завдання — визначення бачення об'єкта потенційним покупцем і максимально точна реалізація цього проєкту. Потрібно визначити саме той варіант, який призведе до гарантованого успіху і збільшить кількість продажів. Будь-яка компанія, яка функціонує на ринку нерухомості активно намагається переманити покупців у своїх конкурентів, використовуючи новітні рекламні технології. У зв'язку з цим брендінг та піар (PR) стають все більш значущими інструментами маркетингу в нерухомості.

Маркетинг в нерухомості застосовується не тільки після зведення об'єкту. Він актуальний ще на стадії проєкту. Компанію-консультанта запрошують в проєкт на стадії вивчення ділянки під будівництво. На цьому етапі консалтингова компанія аналізує інвестиційні можливості ділянки і на підставі отриманої інформації визначає функцію майбутньої будівлі, її площу та інші параметри.

Стандартна концепція об'єкта нерухомості включає в себе наступні маркетингові операції:
 Аналіз соціально-економічної ситуації, бізнес-середовища, а також сегментів ринку нерухомості, попиту та пропозиції;
 Визначення ймовірної ринкової вартості для об'єктів, розташованих в конкретному географічному місці і вироблення конкурентних переваг аналізованого об'єкта;
 Аналіз ефективності інвестиційних проєктів, з урахуванням необхідності залучення позикових коштів і тривалості будівництва.

Визначення основних завдань маркетингу в нерухомості 
Маркетинг в нерухомості — це ефективні інструменти спрямовані на:
 Аналіз об'єктів
 Пошук клієнтів
 Залучення клієнтів
 Утримання клієнтів
 Повернення клієнтів.

Визначення основних напрямків маркетингу в нерухомості 
Можна виділити три напрямки роботи маркетингу в нерухомості:
 Збільшити продажі, доходи, прибуток.
 Збільшити впізнаваність бренду і лояльності до нього споживача.
 Вивести на ринок новий продукт, і зробити це вигідно

Маркетинг-мікс 
Маркетинг-мікс — це тактичний інструментарій маркетингу. Також він відомий як позначення «4P»:
 promotion — просування
 product — на вторинному ринку нерухомості — передпродажна підготовка ; на первинному — фасад, вхідна група, шоурум, тощо
 price — ціна
 place — місце, інфраструктура та благоустрій

Класифікація об'єктів маркетингу в нерухомості 
Всі об'єкти маркетингу в нерухомості розділяються на категорії за різними ознаками:
 За функціональним призначенням об'єктів: житло, офіси, торгово-розважальні комплекси, готелі, апартаменти, склади, виробничі приміщення, багатофункціональні комплекси (офісно-житлові, офісно-торгові, виробничо-складські);
 За типом ринку: об'єкти первинного ринку (в тому числі готові та ті, які будуються), об'єкти вторинного ринку;
 По класу об'єктів: економ, комфорт бізнес та преміум;
 За типом реалізації кінцевому споживачеві: об'єкти на продаж, об'єкти в оренду;

Сегментація ринку нерухомості 
Сегментація — поділ ринку на групи покупців, що володіють схожими можливостями і потребами. Однією з головних характеристик споживачів, з точки зору продавця, є економічні можливості покупця — його дохід і накопичений капітал . З економічної точки зору ринок сегментується на:
 Економ-клас;
 Бізнес-клас;
 Преміум-клас.

Напрямки маркетингу в нерухомості 
В життєвому циклі об'єкта можна виділити два напрямки діяльності в сфері маркетингу в нерухомості:
 Маркетинг споруджуваних об'єктів (бізнес-ідея — закінчення будівництва);
 Маркетинг побудованих об'єктів і земельних ділянок (звернення об'єкта).

Ключові функції маркетингу в нерухомості для залучення клієнтів 
 Іміджевий маркетинг, бренд
 Генерація покупців, lead generation
 Взаємодія з партнерською мережею, affiliate

Маркетингові комунікації 
Для просування об'єктів нерухомості можна виділити основні маркетингові комунікації.
 Медійне (зовнішня реклама, друкована реклама, радіо, TV);
 Digital (поширення інформації в мережі Інтернет; банери, контекст, власній сайт, агрегатори, 3d тури, відео, форуми, соціальні мережі, пошукова оптимізація, розміщення оголошень, розсилки.);
 BTL (прямий маркетинг та презентація; дні відкритих дверей, поштові розсилки, промоакції, матеріали для роздатків);
 Вірусна реклама.
 Онсайтовий маркетинг (реклама на об'єкті спрямована на утримання клієнта, а не на залучення)

Основні елементи маркетинг комунікацій 
Маркетинг комунікації можна представити як послідовну взаємодію п'ятьох елементів
 Визначення цільової аудиторії.
 Розробка цілей комунікації відповідно до загальних маркетингових цілей об'єкта.
 Створення повідомлення.
 Вибір каналів (засобів) комунікацій.
 Вибір спікера

Повідомлення в маркетингу 
Для кожного класу житла використовують певні повідомлення, які будуть цікаві конкретній аудиторії.
 Економ-клас: повідомлення спрямовані на доступність(ціна за метр і загальна сума угоди), умови придбання, розстрочка, іпотека
 Бізнес-клас: повідомлення спрямовані на місцезнаходження(привабливість району, мікрорайону, зручність транспортної розв'язки), якість будівництва, надійність та репутація забудовника, імідж проєкту, площа, метраж квартир
 Преміум-клас: повідомлення спрямовані на вишуканість архітектури, статус об'єкта, місцезнаходження(привабливість району, мікрорайону, зручність транспортної розв'язки), якість будівництва, надійність та репутація забудовника, імідж проєкту, площа, метраж квартир

Типологія цільовий аудиторії в нерухомості 
Цільова аудиторія — група людей, об'єднана товаром або послугою, на яку в першу чергу спрямована маркетингова комунікація . Цільова аудиторія визначає межі цільового ринку компанії і визначається за допомогою спеціальних маркетингових досліджень.

В нерухомості можна виділити три основні цільові аудиторії:
 Економ сегмент — до $ 100 тис. (середній сімейний прибуток — від $ 650 до $ 1 300 на місяць)
 Бізнес сегмент — $ 100—250 тис. (середній сімейний прибуток — від $ 1 300 до $ 3 000 на місяць)
 Преміум сегмент більше $ 250 тис. (середній сімейний прибуток — від $ 3 000 на місяць)

-продажів 

Воронка продажів — принцип розподілу клієнтів по стадіях процесу продажів від першого контакту до укладання угоди. Стандартна структура воронки:
 Контакт
 Перехід
 Дзвінок
 Показ
 Угода

Критерії ефективності маркетингу 
З метою вдосконалення маркетингової діяльності та підвищення конкурентоспроможності, необхідно регулярно здійснювати оцінку ефективності маркетингу. Оцінюють ефективність маркетингу за такими критеріями
 Кількісні (об'єктивні) — перегляди, переходи, дзвінки
 Якісні (суб'єктивні)
 Вартість і співвідношення ціна / якість

Інструменти для виміру ефективності маркетингу 
Існує можливість виміряти ефективність і результативність маркетингу за допомогою інструментів:
 Системи вебаналітики: Google Analytics
 Внутрішні інструменти сайтів
 Опитування по вхідним дзвінкам
 Call tracking

Література 
 Петро Юнацкевич «Маркетинг нерухомості» (2002 рік)
 Комерційна нерухомість. 2004. № 11. Матеріали сайту Інституту досліджень ринку і оцінки Фрідман Дж., Ордуей Нік.
 Маркетинг нерухомості: навч. посібник / під ред. А. Н. Мошнова. СПб .: Вересень, 2002.
 Татарова А. В. Оцінка нерухомості та управління власністю: навч. посібник, 2003.

Нерухомість
Маркетинг

Примітки